Парламентские выборы в Испании 1884 года прошли 27 апреля. Явка составила приблизительно 72,84 % от общего числа зарегистрированных избирателей.

28 декабря 1885 года либерала Франсиско де Паула Кейпо де Льяно, графа де Торено на посту председателя Конгресса сменил консерватор Антонио Кановас дель Кастильо. В декабре 1885 года новым председателем Сената вместо либерала Хавьера Ариаса Давилы, графа Пуньонростро, стал генерал Арсенио Мартинес де Кампос (Либеральная партия).

Предыстория 
13 октября 1883 года глава испанского правительства и лидер Либеральной партии Пракседес Матео Сагаста, не справившись с проблемами, связанными с применением насилия со стороны непримиримых республиканцев, социальными волнениями и разногласиями внутри его собственной партии, ушёл в отставку. На посту председателя правительства его сменил лидер близкой к либералам партии Династическая левая Хосе Посада Эррера.

Новое состав Совета министров проработал недолго. Уже 18 января 1884 года кризис внутри Либеральной партии привёл к отставке Хосе Посада Эрреры и к возвращению к власти после почти трёхлетнего перерыва Либерально-консервативной партии во главе с Антонио Кановасом дель Кастильо, который 31 марта распустил парламент, назначив досрочные выборы.

Результаты 
27 апреля было избрано 393 члена Конгресса в самой Испании, 15 депутатов в Пуэрто-Рико (14 из них представляли Безусловную партию, де-факто филиал Либерально-консервативной партии на острове, и один независимый) и 24 на Кубе (3 автономиста и 21 от Конституционного союза, среди которых 10 консерваторов, 7 либералов, 2 от Династической левой, 1 прогрессивный либерал и 1 независимый).

Победу на выборах одержала Либерально-консервативная партия Антонио Кановаса дель Кастильо. Считая союзников из числа независимых консерваторов и баскских династистов, консерваторы смогли получить 311 мест в Конгрессе депутатов (79,14 %).. Их главному оппоненту, Либеральной партии во главе с Пракседесом Матео Сагастой, пришлось удовлетвориться 77 местами (19,59 %), считая близких по идеологии депутатов, левых династистов и главы Либерального союза Хоакина Фонтеса. Неудачными оказались выборы для республиканцев, потерявших более 80 % сових мандатов.

Итоги выборов в Конгресс депутатов Испании 27 апреля 1884 года
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="4" rowspan="2" align="center" | Партии и коалиции
! rowspan="2" align="left" | Лидер
! colspan="3" | Голоса
! colspan="2" | Места
|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! width="75" | #
! width="30" | %
! width="35" | +/−
! width="30" | Места
! width="35" | +/−
|-
| bgcolor="#AED7FF" rowspan="1" |
| bgcolor="#0087DC" |
| align="left" width="240"| Либерально-консервативная партия
| width="240" align="left" | 
| align="left" | Антонио Кановас дель Кастильо
|  ||  || 
| 311 || 249
|- bgcolor="#AED7FF"
| colspan="5" align="left" | Все консерваторы
|  ||  || 
| 311 || 249
|-
| bgcolor="#C5EAAC" rowspan="3" |
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" | Либеральная объединившаяся партия
| align="left" | 
| align="left" | Пракседес Матео Сагаста
|  ||  || 
| 38 || 262
|-
| bgcolor="#335d18" |
| align="left" | Династическая левая
| align="left" | 
| align="left" | Хосе Посада Эррера
|  ||  || 
| 38 || Первый раз
|-
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" | Либеральный союз
| align="left" | 
| align="left" | Хоакин Фонтес
|  ||  || 
| 1 || Первый раз
|- bgcolor="#C5EAAC"
| colspan="5" align="left" | Все либералы
|  ||  || 
| 77 || 213
|-
| bgcolor="#FFCEE3" rowspan="2" |
| bgcolor="#D64BD6" |
| align="left" | Демократическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Эмилио Кастелар
|  ||  || 
| 3 || 9
|-
| bgcolor="#67BB31" |
| align="left" | Прогрессивная республиканская демократическая партия
| align="left" | 
| align="left" | Кристино Мартос
|  ||  || 
| 2 || 8
|- bgcolor="#FFCEE3"
| colspan="5" align="left" | Все республиканцы
|  ||  || 
| 5 || 27
|-
| bgcolor="#DDDDDD" |
| align="left" colspan="4" | Другие
|  ||  || 
| 0 || 8
|-
| colspan="10" bgcolor="#E9E9E9" | 
|- style="font-weight:bold;"
| align="left" colspan="5" | Всего
| ~581 970 || 100,00 || bgcolor="#E9E9E9" |
| 393 ||  1
|-
| align="left" colspan="5" | Зарегистрировано/Явка
| ~798 999 || 72,84 || colspan="3" bgcolor="#E9E9E9" |1,38
|- style="font-weight:bold;"
|-
| colspan="10" bgcolor="#E9E9E9" | 
|-
| align="left" colspan="10" | Источник:
 Historia Electoral
 Spain Historical Statistics
|}

Результаты по регионам 
Либералы-консерваторы заняли первое место по количеству избранных депутатов почти во всех провинциях, кроме кастильских Сьюдад-Реаль, где победили династические левые, и Сории, в которой первое место поделили либералы-консерваторы и династические левые. Либерально-консервативная партия также одеражла уверенную победу в четырёх крупнейших городах страны. Они смогли получить 6 мандатов из 8 в Мадриде, 3 из 5 в Барселона, 3 из 4 в Севильи и 2 из 3 Валенсии. Оставшиеся мандаты в Мадриде, Барселоне и Севильи завоевали в либералы. Третье депутатское место в Валенсии досталось Династической левой.

После выборов 
25 ноября 1885 года, за три дня до своего 28-летия, скончался от туберкулёза король Альфонсо XII. На момент смерти короля у него не было детей мужского пола, но королева Мария Кристина Австрийская была беремена третьим ребёнком. В расчёте на рождение сына-наследника, было установлено регентство королевы Марии Кристины. 17 мая 1886 года у покойного короля родился сын, немедленно провозглашённый королём Альфонсом XIII. Желая избежать конфликтов между партиями и дестабилизации в стране в отсутствие короля, консерватор Кановас дель Кастильо подаёт в отставку и 27 ноября 1885 года либерал Сагаста в четвёртый раз в своей жизни возглавил правительства, назначив досрочные выборы.

Примечания

Ссылки 
 

Парламентские выборы в Испании
Испания
События 27 апреля
Апрель 1884 года
1884 год в Испании